Pojem GABA může znamenat:

 kyselinu gama-aminomáselnou
 GABA receptor (v biologii)
 mezinárodně používanou značku výrobků ústní hygieny společnosti Colgate Palmolive

Související články 
 Gabba